Cinema
 The Cave (2005), ficção científica estadunidense
 The Cave (2019), documentário sírio-dinamarquês

Música
 The Cave (canção), da banda Mumford & Sons